Llengua sabea, la llengua dels antics sabeus
 Sabea, religió minoritària que subsisteix al Kurdistan Iraquià. Vegeu sabeus (religió)

Vegeu també:
 Sabeus, poble antic
 Regne de Sabà, el suposat estat dels sabeus